Tortanus är ett släkte av kräftdjur. Tortanus ingår i familjen Tortanidae. 

Tortanus är enda släktet i familjen Tortanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Tortanus